Такмичење у скоковима у воду у дисциплини даска 3 метра појединачно za мушкарце на Светском првенству у скоковима у воду 2015. одржано је 30. и 31. јула 2015. године као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Такмичења су се одржала у базену Казањског центра водених спортова у граду Казању (Русија).

Учествовало је укупно 61 такмичара из 38 земаља. Титулу светског првака из 2013. није бранио кинески скакач Хе Чунг.

Нови светски првак постао је кинески скакач Хе Чао који је у неизвесном финалу славио испред руског такмичара Иље Захарова, и Британца Џека Лоа.

Освајачи медаља

Земље учеснице 
На такмичењу је учествовало укупно 61 такмичара из 38 земаља. Свака од земаља имала је право да учествује са по два скакача.

  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)

  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)

  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)

Резултати 
Квалификације кроз које је 18 најбоље пласираних такмичара изборило пласман у полуфинале одржане су 30. јула са почетком у 9:30 часова, док је полуфинале одржано истог дана са почетком у 15:00 часова по локалном времену. Финале којем је учествовало 12 најбољих скакача из полуфинала одржано је 31. јула.
 
Напомена: Зеленом бојом су означени финалисти, док су плавом бојом означени учесници у полуфиналу који се нису квалификовали за финале.

Види још 
 Скокови у воду
 Светско првенство у скоковима у воду 2015.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у скоковима у воду 2015.